Trachymene gillenae är en flockblommig växtart som först beskrevs av Tate och Karel Domin, och fick sitt nu gällande namn av Brian Laurence Burtt. Trachymene gillenae ingår i släktet Trachymene och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gillenae